Chiesa Grande (Alkmaar)
Chiesa Grande (Haarlem)
Chiesa Grande (L'Aia)